Ха́рди () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Харди (род. 1951) — индонезийский художник, представитель направления «Новая живопись».

А 
 Харди, Андреа (род. 1990) — испанская горнолыжница.

Б 
 Харди, Бен (род. 1991) — британский актёр.

Г 
 Харди, Годфри Харолд (1877—1947) — английский математик.
 Харди, Грант (род. 1992) — шотландский кёрлингист.
 Харди, Грег (род. 1988) — американский футболист и боец ММА.

Д 
 Харди, Джеймс (1923—1986) — американский гребец.
 Харди, Джеймс Кейр (1856—1915) — деятель рабочего движения Великобритании.
 Харди, Джессика (род. 1987) — американская спортсменка (плавание).
 Харди, Джеффри Неро (род. 1977) — американский рестлер.
 Харди, Джо (1952—2019) — американский продюсер и звукорежиссер
 Харди, Джон (род. 1954) — английский генетик.
 Харди, Дэн (род. 1982) — английский боец смешанного стиля.

Л 
 Харди, Линда (род. 1973) — французская актриса и модель.

К 
 Харди, Лора Констанс (более известна под псевдонимом Констанс Колльер; 1878—1955) — британская актриса и педагог.
 Харди, Кэтрин (1930—2017) — американская легкоатлетка.

М 
 Харди, Мэттью Мур (род. 1974) — американский рестлер.

О 
 Харди, Оливер (1892—1957) — американский комедийный актёр.

Р 
 Харди, Райан (род. 1997) — шотландский футболист.
 Харди, Робин (1929—2016) — английский режиссёр и сценарист, писатель, композитор.
 Харди, Роберт (1925—2017) — английский актёр.

С 
 Харди, Сэм (1883—1966) — голкипер сборной Англии.

Т 
 
 Харди, Трей (род. 1984) — американский легкоатлет.

У 
 Харди, Уилл (род. 1988) — американский баскетбольный тренер.
 Харди, Уильям (1815—1873) — американский генерал, участник гражданской войны.
 Харди, Уильям Бейт (1864—1934) — британский биолог.
 Харди, Уильям Джордж (1895—1979) — писатель и хоккейный функционер, президент Международной федерации хоккея с шайбой, президент Канадской Ассоциации писателей.

Х 
 Харди, Хейвуд (1842—1933) — английский художник и график.

Ч 
 Харди, Чарльз (1714?—1780) — офицер Королевского флота и колониальный губернатор Нью-Йорка.

Составные фамилии 
 Харди-Джордан, Дилан (род. 1992) — футболист из Американского Самоа.

Вымышленные персонажи 
  — персонаж шестнадцати фильмов (1937—1958) производства Metro-Goldwyn-Mayer в исполнении Микки Руни.

Топонимы США 
 Харди — город в Арканзасе.
 Харди — округ во Флориде.
 Харди — округ в Западной Виргинии.

Прочее 
 (2866) Харди — астероид.
 Братья Харди — серия детских детективов, написанных различными литературными призраками под псевдонимом Франклин У. Диксон.
 Лорел и Харди — американский комедийный дуэт.

См. также 
 Гарди (значения)
 HMS Hardy
 Вариация Харди — одна из вариативных характеристик функции нескольких переменных.
 Вторая гипотеза Харди — Литлвуда — теоретико-числовая гипотеза, сформулированная английскими математиками Харди и Литлвудом.
 Закон Харди — Вайнберга — закон популяционной генетики.
 Пространство Харди — один из видов функциональных пространств в комплексном анализе.
 Теорема Харди — теорема об усреднении голоморфных функций по концентрическим окружностям.
 Теорема Харди — Литтлвуда — теорема о свойствах степенных рядов вблизи границы круга сходимости.
 Теорема Харди — Рамануджана — теорема o скорости роста количества различных простых делителей натурального числа.

Примечания